Fluchtgeschwindigkeit steht für

 die Mindestgeschwindigkeit für das Verlassen von Himmelskörpern, siehe Fluchtgeschwindigkeit (Raumfahrt)
 häufig für Rezessionsgeschwindigkeit, das Zurückweichen ferner Galaxien, siehe Rotverschiebung